Der Dreiband-Weltcup 1990/6 war das 6. Weltcupturnier im fünften Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 14. bis zum 16. Dezember 1990 in dieser Disziplin des Karambolagebillards als Finalturnier in Tokio in Japan statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup-Turnier in Japan.

Geschichte 
Japan ist für den Schweden Torbjörn Blomdahl ein gutes Pflaster. Nach den Weltcup-Turnieren 1988 und 1989 gewann er auch das dritte Turnier in Japan. Der Angriff auf den Weltcup-Gesamtsieg und somit auf den Dreiband-Weltmeistertitel kam für ihn aber zu spät. Den sicherte sich der Rekordweltmeister Raymond Ceulemans aus Belgien. Mit zwei Siegen, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen stand er in allen sechs Weltcup-Turnieren auf dem Treppchen. Und somit sicherte sich Ceulemans seinen insgesamt 20. Weltmeistertitel. Für Blomdahl blieb der Platz zwei. Den dritten Platz erreichte Ceulemans Landsmann Ludo Dielis.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Yoshihiko Mano
  Marco Zanetti

Wildcards BWA:
  Dieter Müller
  Sang Chun Lee
  Dick Jaspers
  Karsten Lieberkind
  Klaus Bosel

Qualifikanten Spa:
  Christoph Pilss
  Tatsuo Arai

Ausrichterplätze:
  mit 13 Teilnehmern

Modus 
Gespielt wurde das Turnier wieder mit 28 Teilnehmern. Somit haben deutlich mehr Spieler die Möglichkeit an einem Weltcup-Turnier teilzunehmen. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1990

Einzelnachweise 

1990 6
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in der Präfektur Tokio